Okręty US Navy o nazwie USS "Koka":
 Pierwszy USS "Koka" (1865) był dwuśrubowym monitorem. Zwodowany w 1865. Nigdy nie wszedł do służby. Zezłomowany w 1874.
 Drugi USS "Koka" (AT-31) był holownikiem. W służbie w latach 1920-38.
 Trzeci  był holownikiem. Zwodowany w 1944.

Koka